gonitwa
 Gonitwa – australijski film dramatyczny z 2011 roku w reżyserii Simona Wincera
 Gonitwa – polski film fabularny z 1971 roku w reżyserii Zygmunta Hübnera.